La Mémoire de l'eau peut désigner :

En sciences 
 La Mémoire de l'eau, une théorie controversée de Jacques Benveniste

Dans les arts 
 La Mémoire de l'eau, un roman de 2003 de l'autrice italienne Silvana Gandolfi ;
 La Mémoire de l'eau, un roman de 1992 de l'autrice sino-canadienne Ying Chen ;
 , une pièce de théâtre de  ;
 , un film de 2015 du réalisateur chilien Matías Bize ;
 , une composition pour violons  du Britannique